Чемпионат мира среди юниоров 2007 года

Итоговые результаты:
   Эмиль Сайфутдинов (Россия)
   Крис Холдер (Австралия)
   Павел Хлиб (Польша)

Квалификация

Финал 
 9 сентября 2007 (воскресенье, 19:00 местного времени)
  Острув-Велькопольски
 Судья:  Mick Bates
 Председатель жюри:  Miloslav Verner
 Зрителей: 12 000 (полностью)
 Лучшее время: 64,18 (Новый рекорд трека)  Эмиль Сайфутдинов (9-й заезд)
 Стадион:
 Название: Stadion Miejski
 Вместимость: 12 000
 Клуб-владелец: Intar Lazur Ostrów Wlkp. (Для Мортена Рисагера и Лубоша Томичека в 2007 году эта трасса является домашней)
 Трек:
 Длина: 372 метра
 Ширина на прямых: 14 м
 Ширина виражей: 16 м
 Номер лицензии FIM: 789 (действительна: 2007/2008/2009)

Гонка по заездам 
 (65,00) Иванов, Рисагер, Клинг, Кеннетт
 (64,78) Сайфутдинов, Холдер, Поджукс, Волберт
 (65,35) Павлич, Зомбик, Бриджер, Томичек
 (65,15) Хлиб, Йонассон, Густафссон, Ситера
 (65,56) Рисагер, Ситера, Поджукс, Томичек
 (64,28) Сайфутдинов, Йонассон, Иванов, Павлич
 (64,78) Зомбик, Хлиб, Клинг, Волберт
 (64,44) Холдер, Бриджер, Кеннетт, Густафссон
 (64,18) Сайфутдинов, Зомбик, Рисагер, Густафссон
 (66,19) Хлиб, Бриджер, Иванов, Поджукс
 (65,19) Холдер, Йонассон, Клинг, Томичек
 (65,47) Павлич, Ситера, Кеннетт, Волберт
 (65,33) Йонассон, Рисагер, Волберт, Бриджер(2e)
 (65,81) Холдер, Ситера, Зомбик, Иванов
 (66,28) Павлич, Густафссон, Поджукс, Клинг (X) Клинг победил, но после заезда был дисквалифицирован.
 (65,85) Сайфутдинов, Хлиб, Томичек, Кеннетт
 (65,11) Холдер, Хлиб, Павлич, Рисагер
 (65,84) Иванов, Густафссон, Томичек, Волберт
 (64,99) Сайфутдинов, Ситера, Бриджер, Клинг (4e)
 (66,11) Кеннетт, Зомбик, Йонассон, Поджукс

2e - mechanical failure on 2nd place

Ссылки 
 

Личные чемпионаты мира по спидвею среди юниоров
Спидвей
2007
9